Le contre-amiral Albert “Al” Calavicci USN est un personnage fictif de la série télévisée Code Quantum. Le personnage fut créé par Donald P. Bellisario et interprété par Dean Stockwell. Il apparaît comme hologramme pour assister le Docteur Samuel Beckett.

Personnage 
Al est envoyé par Ziggy qui l'informe afin d'aider au mieux Sam, "piégé" dans le temps. Sam est le seul à pouvoir le voir et Al est le seul à pouvoir aider Sam. Il a toujours sa télécommande multicolore (handlink), indispensable pour communiquer avec Ziggy.
Al est plein d'humour, superstitieux, pervers et souvent de bon conseil grâce à ses expériences nombreuses et variées.

Enfance 
Al est né le . Sa sœur cadette, Theresa "Trudy" Calavicci, était trisomique.
Alors qu'il est enfant, sa mère abandonne tôt le foyer pour se remarier. Son père tente de garder la famille réunie, mais, lorsqu'il est envoyé au Moyen-Orient pour le travail, il est obligé de placer Al en orphelinat et Trudy en établissement spécialisé.
Quelques années plus tard, le père est de retour et la famille se retrouve. Cependant, le père meurt d'un cancer (les prières vaines du jeune Al le détourneront de la religion) et Al comme Trudy retournent dans leurs établissements respectifs.

Le théâtre et la boxe canalisent le turbulent et débrouillard Al qui fuguera même de l'orphelinat.

Âgé de 19 ans, il veut retrouver sa sœur dans son établissement spécialisé, mais celle-ci serait morte de pneumonie en 1953.

Sa carrière 
Il aurait été photographe, il aurait étudié à l'Université… L'armée sera sa nouvelle famille.
Al s'engage dans l'US Navy et devient pilote.
Lors de sa seconde mission au Vietnam, en 1967, son avion s'écrase et il est fait prisonnier.
Rapatrié en 1973, il évolue jusqu'au grade de rear admiral.
Il se trouve impliqué dans le programme Apollo et fait le tour de la Terre.
Le Dr Beckett et l'Amiral se rencontrent par hasard dans les années 1980. Ils travailleront ensemble par la suite...

Les femmes 
Al est connu comme un dragueur un peu obsédé. Il évoque constamment ses cinq épouses, ses petites amies et ses nombreuses conquêtes.

Cinq épouses. Les chutes du Niagara pour Lunes de miel. Il regrette surtout sa première femme, Beth, infirmière dans la marine. Elle se remarie et disparaît, car les US Navy ont déclaré Al décédé.

Parmi les nombreux prénoms féminins, il cite régulièrement celui de la blonde Tina, son actuelle petite amie en 1999. Elle travaille sur le Programme Quantum.

Le Code Quantum 
En 1989, dans un centre Top-secret du Nouveau-Mexique, le Dr Beckett défend son projet Code Quantum, basé sur ses théories de transferts dans le temps. Il se bat pour faire accepter son ami Al dans ce projet et pour réunir les fonds nécessaires. Lorsque Sam devient prisonnier du temps, L'amiral Albert Calavicci maintient le lien en l'accompagnant sous forme d'hologramme. Par son grade, il est aussi responsable de la communication du projet devant les instances officielles ou militaires en l'absence du Dr Beckett.

Qui voit l'hologramme ? 
L'hologramme n'a pas de reflet et n'apparaît que pour Sam. Cependant, on s'aperçoit que les animaux, les personnes proches de la mort, les personnes déficientes mentalement, de très jeunes enfants, ainsi que les anges (!) peuvent le voir.

Voir aussi

Liens externes 
 La série Code Quantum sur IMDb
 Dean Stockwell, son interprète, sur IMDb
 Code Quantum, sur Allociné
  Al sur Project Quantum Wiki
 Al sur un fan-site

Notes et références 

Personnage de Code Quantum
Scientifique de fiction
Personnage de science-fiction
Vétéran du Viêt Nam de fiction
Astronaute de fiction
Personnage de fiction italo-américain
Amiral de fiction
Prisonnier de guerre fictif